CJA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Mayot A.R. Iglesias, Cajamarca, Perù